Zehent steht für:

 Zehent, eine veraltete Form der Besteuerung, siehe Zehnt

 Zehent (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich